Niemcy:
 Bergfeld – dzielnica miasta Alteny
 Bergfeld – dzielnica miasta Halver
 Bergfeld – dzielnica miasta Mosbach
 Bergfeld – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn